Zkratka (značka) DCS může znamenat: 

 Dekompresní nemoc
 Digital Cellular System
 Digital-Coded Squelch